Восто́чне (до 1945 року — Уч-Кую, ) — село Совєтського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на півдні району.

Назва 
Історична назва села — Уч-Кую (), що в перекладі з кримськотатарської мови означає три колодязі. Ця назва зберігалася до 1945 року. Після вивезення кримських народів з Криму село дістало іншу назву — Восточне (), що в перекладі з російської мови означає східне (утім невідомо, від чого на схід розташоване село).

Опис 
Село розташоване у південній частині Совєтського району.